Črnica je lahko:

 črnica (Coluber viridiflavus), kača iz družine gožev
 čopasta črnica (Aythya fuligula), raca
 črnica, rodovitna prst črne barve
 Črnica, naselje v hrvaškem delu Istre blizu meje s Slovenijo
 črnica, sorta oljke